«The Dynamic Gallery of Thoughts» — первый студийный альбом финской метал-группы …and Oceans.

Об альбоме

Список композиций

Участники записи 
 K-2T4-S — вокал
 de Monde — гитара
 Neptune — гитара
 Mr. Oos — бас-гитара
 Anzhaar — клавишные
 Grief — ударные

Информация 
 …and Oceans — музыка и лирика
 «Tico Tico» () — студия
 Ahti Kortelainen — звукоинженер
 МAhti Kortelainen — микширование
 Alf Svensson (экс-At The Gates) — дизайнер альбома

Примечания

Ссылки 
 альбом на «Season of Mist»

Альбомы Festerday